Даниил Тарасов:
 Тарасов, Даниил Вадимович (род. 1999) — российский хоккеист.
 Тарасов, Даниил Владимирович (род. 1991) — российский хоккеист.